Лео Ви́нер (, при рождении Лейб Зе́льманович Ви́нер; 15 июля 1862, Белосток — 1939, Белмонт, Массачусетс) — американский лингвист, историк литературы и переводчик.

Биография 
Лейб (Леон) Зельманович Винер родился 15 июля (по старому стилю) 1862 года в Белостоке Гродненской губернии. Его отцом был Зельман Симхович Винер (1839—?), уроженeц Корчина, учитель; мать — Фрейда Шолемовна Рабинович (1838—?). Родители заключили брак там же 11 агуста 1861 года. Учился в Минской, а затем в Варшавской гимназии (1881), учился в Берлинском политехническом институте (1881—1882), после окончания второго курса которого решил продолжить образование в США.

В США ему пришлось сменить ряд работ: служил на железной дороге, был развозчиком фруктов, преподавал математику, а позже — немецкий и французский языки в Миссурийском университете в Канзас-сити.

Лео Винер был полиглотом и знал более 20 языков. Его первые исследования в области лингвистики были связаны с еврейской филологией и литературой. Они были посвящены лингвистическим элементам идиша в белорусском, русском, польском и немецком языках.

В 1884—1892 годах преподавал в Канзас-Сити. В 1896 году Лео Винер принял должность преподавателя славянских языков и литературы в Гарвардском университете, в 1911—1930 годах был профессором на кафедре славянских языков и литературы.

Лео Винер стал пионером научного изучения русской литературы, составителем первой в США «Антологии русской литературы от начального периода до наших дней» (1902—1903). Антология включала лучшие произведения от Михаила Ломоносова до Федора Достоевского и Антона Чехова и неоднократно переиздавалась, последний раз — в 2001 году.

Лео Винер был известным переводчиком и пропагандистом творчества Льва Толстого. Винер был переводчиком и редактором 24-томного собрания сочинений Льва Толстого, изданного на английском языке в Бостоне в 1904—1912 годах.

Семья 
Жена — Берта Кан, родилась в Германии. Сын — основоположник кибернетики Норберт Винер.

Публикации

Примечания 

Выпускники Варшавской гимназии
Преподаватели Гарвардского университета
Лингвисты США
Историки США
Переводчики США
Полиглоты
Филологи США
Переводчики с русского языка
Переводчики прозы и драматургии на английский язык